Die Bayer-Bezeichnungen von N bis P.



 Norma (Winkelmaß) 

 Octans (Oktant) 

 Ophiuchus (Schlangenträger) 

 Orion 

 Pavo (Pfau) 

 Pegasus 

 Perseus 

 Phoenix (Phönix) 

 Pictor (Maler) 

 Pisces (Fische) 

 Piscis Austrinus (Südlicher Fisch) 

 Puppis (Achterdeck des Schiffs) 

 Pyxis (Schiffskompass)

Legende

Siehe auch 
 Liste der Flamsteed-Bezeichnungen von N bis P

BayerBezeichnung N